Software as a Service (SaaS)

Plaatsen in Zwitserland
 Saas-Almagell, een plaats en gemeente in kanton Wallis
 Saas-Balen, een plaats en gemeente in kanton Wallis
 Saas-Fee, een plaats en gemeente in kanton Wallis
 Saas-Grund,  een plaats en gemeente in kanton Wallis
 Saas im Prättigau, een plaats en gemeente in kanton Graubünden
 Saastal, een dal in kanton Wallis